

Pessoas 
 Colin Chapman

Localidades 
 Chapman (Kansas)
 Chapman (Nebraska)
 Chapman (Pensilvânia)

Outros 
 Chapman stick

Desambiguação